Melber steht für:

 Mehlhändler, siehe Mehl #Etymologie
 Melber (Kentucky), Ort im Graves County

Melber ist der Familienname folgender Personen:
 Henning Melber (* 1950), deutscher Afrikanist
 Johann Melber (1859–1938), deutscher Klassischer Philologe, Gymnasialdirektor und bayerischer Ministerialdirektor
 Johanna Melber (1734–1823), eine Tante Johann Wolfgang von Goethes